На початку року збірна України з футболу планувала провести в 2020 принаймні 14 матчів, з них п'ять товариських, три в рамках групового етапу Євро 2020 і шість в рамках Ліги націй. Через епідемію COVID-19 всі матчі першої половини року було скасовано або перенесено.

Матчі

Україна — Швейцарія

Іспанія — Україна

Франція — Україна 
Див. також: Футбольний матч Франція — Україна (2020)

Україна — Німеччина

Україна — Іспанія

Польща — Україна

Німеччина — Україна

Швейцарія — Україна

Скасовані або перенесені матчі

Франція — Україна

Польща — Україна

Україна — Кіпр

Україна — Північна Ірландія

Україна — Ізраїль

Нідерланди — Україна

Україна — Переможець плей-оф D або A

Україна — Австрія

Швейцарія — Україна

Склад 

Статистика станом на кінець 2020 року Включено всіх гравців, що грали за збірну протягом 2020 року.

Примітки

Посилання 
 2020: підсумки року для національної збірної України 
 uefaeuro-2020 

2020
2020 у футболі